Кубок Іраку з футболу 2015-16 — 27-й розіграш кубкового футбольного турніру в Іраку. Титул володаря кубка вчетверте здобув Аль-Кува Аль-Джавія.

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 жовтня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 жовтня 2015

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 листопада 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 листопада 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 листопада 2015

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 листопада 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 листопада 2015

|}

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|19/27 грудня 2015

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|22/27 грудня 2015

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|22/28 грудня 2015

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|27 грудня 2015/2 січня 2016

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|9/15 січня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|9/16 січня 2016

|}

Фінал

Примітки

Посилання 
 Кубок Іраку на rsssf.com  
 Кубок Іраку на goalzz 

2015-16
Ірак
Ірак